Epitaph, a King Crimson együttes kislemeze 1970-ből
 Epitaph, a King Crimson együttes koncertalbuma 1997-ből
 Epitaph, 1969-ben alakult német rockzenekar
 Epitaph, a zenekar albuma 1971-ből
 Epitaph, 1998-ban alakult német metalegyüttes
 Epitaph, Charles Mingus dzsessz-zenész albuma 1990-ből
 Epitaph, a Front Line Assembly együttes albuma 2001-ből
 Epitaph, a Necrophagist együttes albuma 2004-ből
 Epitaph Records amerikai lemezkiadó